Шипал () — турецкая фамилия. Известные носители:

 Шипал, Ондер (род. 1987) — турецкий боксёр.
 Шипал, Онур (род. 1989) — турецкий боксёр.